Divanhana (prostorija)
Divanhana (glazbeni sastav)